Der kleine Nick steht für:

 Der kleine Nick, Kinderbuchreihe
 Der kleine Nick (Fernsehserie), Zeichentrickserie (2008 bis 2012)
 Der kleine Nick (Film), französischer Spielfilm von Laurent Tirard aus dem Jahr 2009
 Der kleine Nick macht Ferien, französischer Film von Laurent Tirard aus dem Jahr 2014
 Der kleine Nick auf Schatzsuche, französisch-belgischer Film von Julien Rappeneau aus dem Jahr 2021